В інтегральному численні еліпти́чний інтегра́л з'явився у зв'язку із завданням обчислення довжини дуги еліпса і був вперше досліджений Джуліо Фаніано і Леонардом Ейлером.

Еліптичні інтеграли є оберненими функціями до еліптичних функцій Якобі. З історичної точки зору спочатку були відкриті еліптичні інтеграли.

Визначення
Еліптичні інтеграли — це інтеграли виду 

та 

 

де  — деяка раціональна функція, у випадку, коли ці інтеграли не виражаються через елементарні функції а  — деяка стала. У результаті ряду перетворень можна кожен з таких інтегралів звести до елементарних функцій і до еліптичних інтегралів першого, другого та третього роду, відповідно:

Якщо зробити підстановку , одержимо запис еліптичних інтегралів у лежандровій формі:

Величина  називається амплітудою, стала  — модулем еліптичного інтегралу, а  — параметром.

SEM-001

Еліптичні інтеграли першого роду

Еліптичні інтеграли другого роду

Еліптичні інтеграли третього роду

Повні еліптичні інтеграли

Джерела 
 Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. — М.: Наука, 1980. — 976 с., ил.

Інтегральне числення